Plebejus suttoni är en fjärilsart som beskrevs av Holland 1932. Plebejus suttoni ingår i släktet Plebejus och familjen juvelvingar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Juvelvingar
suttoni